David Wechsler, né le , Lespezi, Roumanie et mort le , New York, un psychologue américain d'origine roumaine
 David Wechsler, (1912 - 11 aout 1990, Zürich) était un scénariste.
 David Wechsler, est le fondateur et directeur de musique de l'Ensemble OMNI. Il en est le flûtiste principal.